Ahmad Caver – cestista statunitense
 Vivian Caver – politica statunitense
 Quinton Caver – calciatore statunitense